Producteur peut désigner :

Arts

Cinéma 
Un producteur de cinéma finance ou coordonne les financements d'un film et contrôle les dépenses par rapport au budget. Voir aussi :
 Producteur exécutif
 Producteur délégué

Musique 
L'expression «  » peut désigner :
 Un producteur de musique (ou réalisateur artistique), qui va travailler avec l'artiste pour obtenir une sonorité particulière (voir aussi Beatmaker) ;
 Un producteur musical, la personne ou l'entreprise qui finance la réalisation d'un disque.

Autres arts et médias 
 Un producteur de spectacle vivant coordonne et contrôle tous les aspects de la production d'une pièce de théâtre, opéra, comédie musicale ou tout autre spectacle représenté sur scène

 Un producteur de télévision coordonne et contrôle tous les aspects de la production d'une émission de télévision ou d'un téléfilm.
 Un producteur de radio coordonne et contrôle tous les aspects de la production d'une émission de radio.

Écologie 
 Un producteur primaire est un organisme qui produit de la matière organique à partir de matière minérale et d'énergie.

Économie
Un producteur (au sens général économique) est une personne ou une entreprise qui produit ou contribue à produire (en tant que salarié ou investisseur par exemple) des biens ou services. Voir les articles production et productivité. En France, dans certains contextes (ex : Art. R. 543-138 du Code de l'environnement pour les pneumatiques) définit le producteur ou "metteur sur le marché" comme :  un produit destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national... le revendeur est également considéré comme metteur sur le marché ; 
 Théorie néo-classique du producteur

Agriculture 
En agriculture, un producteur ou paysan-producteur ou encore agriculteur-producteur est une personne qui gère une ferme pour commercialiser sa production agricole.

Informatique 
 Le modèle producteur-consommateur est un modèle de synchronisation de ressources en programmation concurrente.
 Un producteur de jeu vidéo supervise le développement d'un jeu vidéo.

Articles connexes